Boks na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1983 odbywał się we wrześniu w Casablance.

Tabela medalowa

Wyniki

Bibliografia 
 Dane na cijm.gr strona 8-9

Boks na igrzyskach śródziemnomorskich
1983 w boksie
Igrzyska Śródziemnomorskie 1983